Legendy Chima (ang. Legends of Chima, 2013-2014) – duńsko-tajsko-indyjski serial animowany wyprodukowany przez M2Film i Prime Focus. Serial powstał na bazie klocków LEGO.

Światowa premiera serialu miała miejsce 16 stycznia 2013 roku na amerykańskim Cartoon Network.

W Polsce premierowe dwa odcinki serialu pojawiły się na płycie DVD, będącej dodatkiem do marcowego wydania Ben 10 Magazynu, który ukazał się w sprzedaży 9 marca 2013 roku. Pierwsza oficjalna płyta w sprzedaży pojawiła się 17 maja 2013 roku, za pośrednictwem Galapagos Films (odcinki 1-4). W polskiej telewizji premiera serialu odbyła się 11 maja 2013 roku na kanale Nickelodeon Polska. Od 21 lipca 2014 roku do 18 sierpnia 2014 roku serial był nadawany na antenie TV4 i TV6.

Chima to jeden z wymiarów Ninjago.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Agnieszka Zwolińska-Składanowska
Dialogi: Jarosław Westermark
Koordynacja produkcji: Ewa Krawczyk
Wystąpili:
 Joanna Domańska – Crunket
 Aleksandra Domańska – Crooler
 Grzegorz Drojewski – Laval (odc. 1-9, 15-41)
 Jakub Mróz – Laval (odc. 10-14)
 Leszek Filipowicz – Crominus
 Roman Holc – Crug
 Aleksandra Kowalicka – Eris (odc. 1-9, 15-41)
 Zuzanna Galia – Eris (odc. 10-14)
 Wojciech Pałęcki – Lagravis
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – Cragger
 Michał Sitarski
 Tomasz Steciuk – Plovar
 Karol Wróblewski – Worriz
 Robert Kuraś
 Łukasz Talik – Razar
 Bartosz Martyna
 Krzysztof Cybiński
 Marcin Majkut
 Jadwiga Gryn –
 G'Loona,
 Finx,
 gwary
 Krzysztof Kała
 Julia Trembecka
 Stefan Pawłowski
 Krzysztof Szczepaniak
 Maciej Więckowski
 Janusz Wituch – Lavertus
 Przemysław Nikiel − Lord Fangar
 Kinga Suchan
 Bożena Furczyk - Maula
 Maja Luxenberg
 Kamil Pruban
 Anna Wodzyńska - Li'ella
i inni

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Duńskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2014
Lego